Assane est un des prénoms africains dérivés du prénom et nom arabe .

Personnalités portant ce prénom 
 Assane Attyé (né en 1983), chanteur français d'origine libanaise connu sous le nom d'Ycare ; 
 Assane Dioussé (né en 1997), footballeur sénégalais ; 
 Assane Gnoukouri (né en 1996), footballeur ivoirien ; 
 Assane Kouyaté (né en 1954), réalisateur malien ; 
 Assane Seck (1919-2012), homme politique sénégalais.

Voir aussi 
 
 Alassane
 Lassana

Prénom africain
Prénom masculin